Thurnam peut faire référence à :

Personnalités 

 (1938–2008), homme politique britannique.

Lieux 
Thurnham (Kent), un village d'Angleterre,
, une localité du Lancashire,